Het begrip bedrijfshuishouding kan verwijzen naar:
 Het bedrijfsleven, een deel van het economisch systeem
 Een enkel bedrijf
 De administratie van een bedrijf, ook wel interne bedrijfshuishouding genoemd